Paittasjärvi kan syfta på:
Paittasjärvi, Kiruna kommun, by i Karesuando församling, Kiruna kommun, 

Paittasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paittasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland) (Báittasjávri), sjö i Gällivare kommun och Kiruna kommun,  (29,8 km²)
Paittasjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,89 km²)
Paittasjärvi, Kiruna kommun – en by, ligger vid denna sjö.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn